Политики Венгрии
Министры иностранных дел Венгрии

Ференц Харер (; ) — венгерский и государственный деятель. Премьер-министр Венгрии в 1919 году. Сын , первого и последнего мэра города Обуда. Один из авторов плана .

Руководил восстановлением разрушенного города Дьёндьёш (1917) и был назначен заместителем мэра Будапешта (1918). 25 октября вступил в  созданная антивоенными и радикальными партиями во главе с лидером Михая Каройи. Получил пост посла в Австрии. В кабинете Денеш Беринкеи занимал пост премьер министра Венгрии. После создания Венгерской советской республики покинул свой пост.

Примечания

Литература 

 Magyar Életrajzi Lexikon